МиГ-29М («9-15», по кодификации НАТО: Fulcrum-E — , иногда обозначается как Superfulcrum) — советский/российский многофункциональный истребитель поколения 4+, являющийся  развитием МиГ-29.

История создания 
Разработка глубокой модернизации истребителя МиГ-29 началась ОКБ имени А. И. Микояна в 1982 году. Основными отличиями машины, совершившей первый полёт в 1986 году, от серийного МиГ-29 были значительно возросшая ёмкость топливных баков, сгладившая главный недостаток машины — недостаточную дальность полёта, и новое БРЭО, позволившее значительно расширить номенклатуру вооружения.

В ходе лётных испытаний самолета 9-15 шесть его прототипов в 1986—1993 годах выполнили 1171 полёт, кроме того, в рамках программы также использовались две летающие лаборатории для испытаний РЛС Н010 и двигателей РД-33К, а также два борта для испытаний ракет воздух — воздух Р-77.

Несмотря на успешно завершённую программу испытаний и готовность завода «Сокол» к серийному производству МиГ-29М, эта машина в итоге всё же осталась опытной и в серию не пошла. Причинами этого, помимо экономического кризиса в России и отказа её ВВС от закупки новых самолётов, стали: ограничение производства Р-77 опытной серией, распродажа почти новых МиГ-29 странами бывшего СССР (Молдовой и Украиной в первую очередь), понижение интереса к экспортному варианту МиГ-29М — МиГ-33 (который существовал только на бумаге) ВВС Индии и Финляндии, которые считались потенциальными покупателями.

Особенности 

В конструкции планера МиГ-29М по сравнению с МиГ-29 отсутствуют верхние воздухозаборники, от посторонних предметов двигатели защищены решёткой. Наплыв крыла острый, размах элеронов был увеличен, электродистанционная система управления аналоговая с 4-кратным резервированием, что повышает боевую живучесть самолёта. Площадь тормозного щитка около 1 м². Тормозной парашют площадью 17 м² заменён двумя парашютами площадью 13 м² каждый, что снизило длину пробега при посадке.

В конструкции воздухозаборников двигателей, тормозного щитка, килей и крыльев применены композиционные материалы. Объём топлива по сравнению с МиГ-29 увеличился на 1500 л. Управление самолётом осуществляется без отрыва рук от ручек управления — реализована система «». Установлена станция активных помех, имеется 120 ИК-ловушек на фюзеляже. Также был улучшен обзор из кабины. Возможна подвеска 4 управляемых ракет класса «воздух-воздух» Р-27ЭР (ранее — 2) с дальностью стрельбы 130 км.

Конструкция:
 20 % — алюминиево-литиевый сплав «1420»
 25 % — сталь
 27 % — алюминий
 3 % — титан
 8 % — композиционные материалы
Ресурс планера — 2500 часов, ресурс двигателей 1200—1400ч.

Масса топлива +2550 л (на месте створок взд.), общий запас +1500 л (6000 — 6250 л)

Тактико-технические характеристики 
Источники

Технические характеристики 
 Экипаж: 1 человек
 Длина: 17,32 м
 Размах крыла: 11,36 м
 Высота: 4,73 м
 Площадь крыла: 38,06 м²
 Угол стреловидности крыла: 42°
 Масса:
 пустого: 11600 кг
 нормальная взлётная масса: 16680 кг
 максимальная взлетная масса: 22300 кг
 Объем топлива: во внутренних баках: 5830 л
 100 % + 3 ПТБ: 9630 л
 Нагрузка на крыло: при максимальной взлётной массе: 586 кг/м²
 при нормальной взлётной массе: 438 кг/м²
 Двигатель: 2 × ТРДДФ РД-33К
 Тяга: максимальная: 2 × 5500 кгс
 на форсаже: 2 × 8800 кгс
 особый режим: 2 × 9400 кгс
 Масса двигателя: 1055 кг
 Тяговооружённость: при максимальной взлётной массе: до 0,84
 при нормальной взлётной массе: до 1,13

 Лётные характеристики 

 Максимальная скорость: на высоте: 2500 км/ч (М=2,35)
 у земли: 1500 км/ч (М=1,26)
 Крейсерская скорость: 850 км/ч (М=0,8)
 Практическая дальность: на малой высоте: 900 км
 на большой высоте: со 100 % топлива: 2000 км
 со 100 % + 3 ПТБ: 3200 км
 Продолжительность полёта: до 3,8 ч
 Практический потолок: 18000 м
 Скороподъемность: 19200 м/мин
 Максимальная эксплуатационная перегрузка: +9 G

 Вооружение 
 Пушечное: 30 мм авиационная пушка ГШ-30-1, 150 патронов
 Боевая нагрузка: 4500 кг
 Узлов подвески вооружения: 9
 Подвесное вооружение: Р-27
 Р-77
 Р-73
 Х-29Т/Л
 Х-25МЛ
 Х-25МП
 Х-31П
 Х-31А
 КАБ-500КР
 НАР Б-13
 НАР Б-8

 Авионика 

 Радиолокационная станция 
 Дальность обнаружения: воздушных целей с ЭПР = 3 м²: в свободном пространстве: 80 км
 на фоне земли в ППС: 60 км
 на фоне земли в ЗПС: 35 км
 надводных целей с ЭПР = 3000 м²: 120 км 
 Сопровождение: до 10 целей
 Обстрел: до 4 целей
 Углы обзора по азимуту: ±70°

 Оптико-электронные прицельные системы 
 Дальность обнаружения воздушных целей: в ППС: 10 км
 в ЗПС:''' 30 км
 Наличие лазерного дальномера
 Работа по наземным целям

Аппаратура постановки помех 
 Станция активных радиоэлектронных помех
 Устройство отстрела пассивных помех

Операторы 
  — более 14 МиГ-29М/М2
  — более 4 единиц, по состоянию на 2018 год. Всего планируется закупить 46 одноместных машин МиГ-29М и 6—8 спарок МиГ-29М2. Поставки намечены до 2020 года.

Итоги учебных боёв 
В ВВС Египта проведены учебные воздушные бои между МиГ-29М и F-16, после которых принято решение о приобретении крупной партии российских боевых самолётов из-за их явного превосходства. Возможности МиГ-29М оказались значительно более широкими, причём как в дальнем, так и в ближнем бою.

Аварии и катастрофы 
 3 ноября 2018 года в Египте потерпел крушение МиГ-29М. Пилот успел катапультироваться. Причиной инцидента стала техническая неисправность.
 5 декабря 2019 года в Египте потерпел крушение второй МиГ-29М. Египетский пилот успел катапультироваться.

Изображения

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Реактивные истребители
Неосуществлённые проекты советской военной авиации
Самолёты МиГа